Pilsdorf bezeichnet

 Pilsdorf (Sayda), Ortsteil der Stadt Sayda in Sachsen
 eine Ortslage der Stadt Pilníkov in Tschechien

Siehe auch:
 Bilsdorf